L'appellation « araignée aquatique » peut faire référence à :
 les araignées ichtyophages, des araignées vivants dans les milieux d'eau douce ;
 les araignées d'eau, des punaises de la famille des Gerridae, des Hydrometridae et des Veliidae ;
 les araignées de mer, des crabes de la famille des Epialtidae, des Inachidae, des Majidae et des Oregoniidae.

Voir aussi 

 les scorpions d'eau, des insectes hémiptères de la famille des Nepidae ;
 les scorpions de mer, un ordre d'arthropodes fossiles ;
 les acariens aquatiques, des acariens vivants dans les milieux aquatiques ;
 les insectes aquatiques, des insectes vivants dans les milieux aquatiques ;
 les pycnogonides, une classe d'arthropodes marins.